Rüfenacht ou Rufenacht est un patronyme suisse alémanique notamment porté par :

par ordre chronologique
Hermann Rüfenacht (1867-1934), diplomate suisse ;
Otto Rüfenacht (1919-1982), escrimeur suisse ;
Antoine Rufenacht (1939-2020), homme politique français ;
Matthias Rüfenacht (1956-), joueur d'échecs suisse ;
Hans-Peter Rüfenacht, tireur sportif allemand ;
Thomas Rüfenacht (1985-), joueur professionnel de hockey sur glace américano-suisse.

Rüfenacht est également une localité de la commune de Worb (Suisse).